Euphonia - género de aves passeriformes fringilídeas que contém 27 espécies de gaturamos. 
 Gaturamo-verdadeiro (Euphonia violacea) - ave passeriforme que habita uma larga região na América do Sul.
 Gaturamo - antiga denominação do distrito de Bonfim Paulista, no município de Ribeirão Preto, São Paulo.